Numberg ist der Ortsname von

 Numberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Numberg (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern